Die Eishockey-Oberliga 1991/92 wurde wie in der Vorsaison in einer Gruppe Süd mit 16 Teilnehmern und einer Gruppe Nord mit 11 Teilnehmern durchgeführt. Meister der Oberliga wurde der ETC Timmendorfer Strand, der sich im Finale gegen den Meister der Süd-Gruppe TuS Geretsried durchsetzte.

Bedingt durch die Einführung der eingleisigen 2. Bundesliga zur Saison 1992/93 gab es in dieser Spielzeit keinen Aufsteiger aus der Oberliga. Drei Mannschaften aus der Unteren Zwischenrunde der 2. Eishockey-Bundesliga nahmen an der Endrunde der Oberliga Süd bzw. der Qualifikationsrunde der Oberliga Nord teil, vier weitere stiegen zur Saison 1992/93 ab.

Oberliga Nord

Teilnehmer 

Der ESC Ahaus hatte den Spielbetrieb nach Schließung seiner Eishalle eingestellt. Der EC Diez-Limburg hatte sich in die Hessenliga zurückgezogen. Den Mannschaften des EHC Unna und der Schalker Haie wurde nach einer Lizenzverweigerung im zweiten Anlauf doch die Lizenz gewährt.

Kurz vor Beginn der Saison zog der GSC Moers wegen finanzieller Probleme seine Mannschaft aus der Oberliga zurück.

Modus 

Die Vorrunde wurde in zwei regionalen Gruppen Nord und West mit (geplant) sechs Mannschaften als Doppelrunde gespielt. Die besten sieben Mannschaften qualifizierten sich für die Endrunde (Einfachrunde) mit zwei Zweitligisten, die restlichen spielten eine Platzierungsrunde (Doppelrunde). Die ersten fünf der Endrunde qualifizierten sich direkt für die Qualifikation zur Oberliga Nord 1992/93, der Erste spielte zudem im Oberligafinale. Die restlichen Mannschaften, einschließlich derer der Platzierungsrunde, konnten sich über Relegationsspielen mit sechs Regionalligisten für die Qualifikationsrunde qualifizieren.

Vorrunde 
 Gruppe Nord

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, 
 Gruppe West

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen,

End- und Platzierungsrunde

Endrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, ,

Platzierungsrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Relegationsspiele 
Die sechs letzten Teams der Oberliga konnten sich in der Reihenfolge ihrer Platzierung einen Gegner aus den beiden Ersten der Regionalliga Nord, West und Mitte aussuchen, gegen den sie um den Verbleib in der Oberliga kämpften. Die Sieger der Duelle spielten anschließend in der Oberliga-Qualifikationsrunde Nord, während die Verlierer an der Qualifikation zur Regionalliga Nord teilnahmen.

Aus den Regionalligen qualifizierten sich:

Spiele
 EHC Neuwied – 1. Hennefer EC Bonn 7:7; 4:8
 TSV Adendorf – Hamburger SV 5:3; 1:6
 SC Solingen 88 – EC Dorsten 2:9; 1:13
 EC Wilhelmshaven – REV Bremerhaven 5:9; 6:6
 Neusser EC – Herforder EG 2:8; 4:10
 Frankfurter ESC – Schalker Haie 9:1; 10:3

Qualifikationsrunde zur Oberliga Nord 
Neben den qualifizierten Oberligisten nahmen die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 9 der Unteren Zwischenrunde der 2. Bundesliga teil, insofern sie aus dem Bereich Nord stammten. Dies waren der ESC Wolfsburg und der Grefrather EC.

Der EHC Unna zog sich am 12. Februar nach zwei Niederlagen vom Spielbetrieb zurück. Der Grefrather EC stellte am 20. März den Spielbetrieb ein – nach 7 Siegen, 2 Unentschieden und 6 Niederlagen. Nachdem auch keine Nord-Mannschaft mehr aus der 2. Bundesliga abstieg, qualifizierten sich alle weiteren Teilnehmer an der Einfachrunde für die Oberliga Nord 1992/93, wobei der Hamburger SV und der EC Dorsten verzichteten. Zudem wurde die Oberliga-Nord um interessierte Regionalligisten und den Grefrather EV, Nachfolgeverein des Grefrather EC, aufgestockt.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferent

Oberliga Süd

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten eine Einfachrunde als Vorrunde. Die besten Mannschaften der Vorrunde spielten mit den schlechtesten Südclubs der unteren Zwischenrunde der 2. Bundesliga die Endrunde aus, deren Sieger sich für das Oberligafinale qualifizierte. Die restlichen Mannschaften der Vorrunde spielten mit den besten Mannschaften der Regionalliga Süd in zwei Gruppen die Qualifikation zur Oberliga Süd aus.

Teilnehmer 

Die Eishockeyabteilung des TSV Königsbrunn hatte sich eigenständig gemacht und startete als ESV Königsbrunn. Ebenso hatte sich die Eishockeyabteilung des VfL Waldkraiburg als EHC Waldkraiburg selbständig gemacht.

Vorrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen,

End- und Qualifikationsrunde

Endrunde 
Neben den sieben Besten der Oberliga Süd nahm der EV Ravensburg an der Endrunde teil, der als einziger Südclub in der Unteren Zwischenrunde der 2. Bundesliga die Teilnahme an der Qualifikationsrunde zur 2. Bundesliga verpasst hatte. Der Erste der Endrunde qualifizierte sich für das Oberligafinale

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Das beim Stand von 0:1 abgebrochene Spiel zwischen dem EV Ravensburg und dem TSV Erding wurde nicht wiederholt.

Qualifikation zur Oberliga Süd 

Neben den neun verbliebenen Oberligisten qualifizierten sich die ersten sieben der Regionalliga Süd:

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen; 

Platzierungsspiele
 Spiel um Platz 5: ERC Selb – Deggendorfer EC 5:7
 Spiel um Platz 7: EV Pfronten – EV Dingolfing 8:1

Der EV Pfronten verblieb damit zusammen mit den Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 3 in der Oberliga Süd, während alle anderen Mannschaften in der Regionalliga Süd starteten.

Finale 
 TuS Geretsried – EC Timmendorfer Strand 6:5
 EC Timmendorfer Strand – TuS Geretsried 12:2

Der EC Timmendorfer Strand gewinnt aufgrund der besseren Tordifferenz die Meisterschaft der Oberliga 1991/92.

Weblinks 
 
 

1991
Eishockeysaison 1991/92